Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Oktober 2002 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die CA Tennis Trophy gespielt, welche anders als die Grand Prix de Tennis de Lyon, die zur Kategorie der ATP International Series gehörte, Teil der höherdotierten ATP International Series Gold war.

Titelverteidiger im Einzel war der Kroate Ivan Ljubičić, der in diesem Jahr als Setzlistenachter im Achtelfinale ausschied. Schon im Viertelfinale waren alle Gesetzten ausgeschieden. Im Finale setzte sich der mit einem Special Exempt gestartete Franzose Paul-Henri Mathieu durch, der im Finale Gustavo Kuerten schlug. Er gewann damit den zweiten Titel der Saison und seiner Karriere.
Im Doppel siegten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić im Vorjahr. Sie traten diesmal nicht zusammen an; Zimonjić schied im Halbfinale aus, während Nestor im Finale an der Seite von Mark Knowles unterlag. Neue Turniersieger wurden die an 2 gesetzten Wayne Black und Kevin Ullyett. Für die beiden war es der fünfte Titel der Saison; Für Black insgesamt der 12. und für Ullyett der 18. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 736.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 761.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Lyon